Der Ungarische Volleyballpokal der Männer () wird seit 1951 ausgetragen und vom ungarischen Volleyballverband Magyar Röplabda Szövetség organisiert. Rekord-Pokalsieger ist die Volleyballabteilung von Kaposvár SE mit insgesamt 16 Pokalsiegen.

Pokalsieger

Siehe auch 
 Ungarischer Volleyballpokal (Frauen)

Weblinks 
 A Férfi Röplabda Magyar Kupa Döntősei (Liste der Pokalsieger)
 Pokalsieger & Finalist bei nemzetisport.hu

Pokal, Manner
Volleyballpokal, Manner